

Nom commun 

Affres (au pluriel) signifie « douleurs » ou « tortures ».

Affre est aussi utilisé à La Rochelle (1861), à Oléron et à l'ile de Ré, dans le sens d' « injure ».

Étymologie 

De l’ancien provençal (ou ancien occitan) affre, signifiant effroi.

Patronyme 

Le patronyme Affre étant d'origine occitane, on le trouve principalement dans le midi de la France, et en particulier dans l'Hérault.

 Pierre Affre (1590-1669), sculpteur toulousain ;
 Denys Affre (1793-1848),  de Paris, tué en juin 1848 lors de l'insurrection ;
 Henri Affre (1816-1907), archiviste et historien français ;
 Marie Barrère-Affre (1885-1963), romancière française.

Odonyme 

 rue Affre, une rue à Nantes ;
 rue Affre, une rue à Paris ;
 rue Affre, une rue à Toulouse.

Littérature 
 Affres, détonation, silence, un poème de René Char

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire Étymologique des Noms de Famille - Marie-Thérèse Morlet - 984 pages, Librairie Académique Perrin (1991)

Liens externes 
 Implantation actuelle en France
 Localisation des patronymes au milieu du  dans la Somme (accès alphabétique au premier paragraphe)